Hey You kan avse:

 Hey You (Madonnas sång) – en sång, från 2007, av Madonna
 Hey You (No Doubts sång) – en sång, från 1995, av No Doubt
 Hey You (Pink Floyds sång) – en sång, från 1979, av Pink Floyd
 Hey, You – en EP från 2000 av det japanska rockbandet Mono